André-Louis Danjon – astronomo francese
Danjon – cratere lunare
1594 Danjon – asteroide della fascia principale